Борис Петрович Мельник (2 февраля 1945, Литин — 17 ноября 2016, Израиль) — советский стрелок, призёр Олимпийских игр, чемпион мира. Заслуженный мастер спорта СССР (1972).

Биография 
Родился в 1945 году в посёлке Литин Винницкой области. В 1970 году стал двукратным чемпионом мира. В 1972 году завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Мюнхене. Был шестикратным чемпионом Европы и многократным чемпионом СССР. Тренировался у Д. В. Бобруна.

Скончался 24 ноября 2016 года в Израиле. Похоронен на кладбище Яркон в городе Петах-Тиква.

Примечания

Ссылки 
 
 Мельник Борис Петрович (СССР)

Стрелки СССР
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1972 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1976 года
Заслуженные мастера спорта СССР